Crest White District Anthem (Zahnpastalächeln 2) ist ein Song des deutschen Rappers Y-Brain. Bei der Gangster-Rap-Parodie handelt es sich um die Fortsetzung zu Zahnpastalächeln.

Entstehung und Veröffentlichung 
Crest White District Anthem (Zahnpastalächeln 2) entstand Ende 2016 als Fortsetzung des Songs Zahnpastalächeln. Wie beim ersten Teil spielt Y-Brain darin mit Motiven des Gangster-Raps. Im Rahmen der Parodie handelt er mit Zahnpasta statt mit Drogen. Als musikalische Grundlage griff er auf das Instrumental von Red Light District Anthem von Kollegah zurück. Das von Alexis Troy produzierte Stück war 2015 auf dem Sampler Chronik 3 erschienen.

Anfang 2017 wurde das Video unter der Regie von Frederic Lippe umgesetzt. Nachdem im Januar Greenscreen-Aufnahmen mit Y-Brain entstanden waren, folgten im Februar Dreharbeiten im Hagener Stadtgebiet sowie auf der Hohensyburg. Als weitere Darsteller traten Dominik Lippe und Marco Hermann auf. Frederic Lippe übernahm auch die Kameraarbeit sowie die anschließende Postproduktion. Am 10. September 2017 erfolgte die Premiere des Musikvideos auf dem Youtube-Kanal Family Film Factory.

Y-Brain reichte das Musikvideo im Spätsommer 2017 zum Kurzfilmwettbewerb Zähne gut – alles gut der Firma proDente ein. Aufgrund der Teilnahmebedingungen musste jedoch zunächst das Instrumental ersetzt werden. Philipp Sonnack fertigte einen Remix an. Des Weiteren verlangte der Veranstalter die Zensur der Textstelle „Ich ficke den deutschen Zahnärzteverband“, da dieser als Partner am Wettbewerb beteiligt war. Ende September präsentierte proDente das Remix-Video auf ihrer Facebook-Seite sowie ihrem Youtube-Kanal als letzten von 39 Kandidaten für ihren Kurzfilmwettbewerb. Am 18. Oktober erreichte der Beitrag die Shortlist für die Veranstaltung. Dort erfolgte im November die Kino-Premiere des Musikvideos.

Der Fernsehsender NRWision nahm die ursprüngliche Version des Musikvideos Anfang 2019 in ihre Mediathek auf. Am 5. Februar 2019 um 20:40 Uhr erfolgte die Fernsehpremiere des Videos auf dem Sender. In der anschließenden Woche folgten 15 weitere Ausstrahlungstermine. Unter dem Motto „Das Beste aus dem Rheinland“ zeigte NRWision das Video erneut im Rahmen ihres Sommerprogramms. Vom 19. bis 25. August 2019 erfolgten sechs Ausstrahlungen.

Rezeption 

Am 16. November 2017 gehörte Crest White District Anthem zu den acht Finalisten des proDente Kurzfilmwettbewerbs. Bei der Verleihung im Kölner Residenz-Kino erreichte das Musikvideo den dritten Platz. Das Jury-Mitglied Andreas Stenschke erklärte, Yannic Lippe und seinem Team gebühre „schon allein für die grandiose Zeile ‚Ich bin kein Zuhälterrapper, ich bin Deutschlands einziger Toothpaste-Verbrecher‘“ ein Preis. Lippe persifliere „ein klassisches Gangstarap-Musikvideo“ und beeindrucke „dabei vor allem mit raffinierten wie lustigen Reimen aus dem Vokabular der Zahnhygiene.“ Auch die österreichische Schauspielerin Claudia Scarpatetti lobte die „gelungene Kombination aus Storytelling und Gangstarap-Image, die für viele Lacher“ sorge. Die E-Zine laut.de bezeichnete Crest White District Anthem neben dem „scheißegruseligen Gewinnerfilm“ als „Sieger der Herzen.“

Weblinks

Einzelnachweise 

Lied 2017
Rapsong
Musikvideo